Monsieur Balourd est un personnage de bande dessinée créé par le dessinateur et scénariste belge Maurice Tillieux pour l'A.N.P.A.T. (Association Nationale pour les Accidents du Travail de Belgique). Cette série, sous la forme d'un gag d'une demi page ou d'une page, eut l'occasion de paraître mensuellement dans les revues d'entreprises en Belgique de 1954 à 1964. Peu connue du grand public, elle était inédite en album et inconnue à l'extérieur de la Belgique. Les meilleurs gags (environ deux cents) furent sélectionnés et édités en album en 2007 sous le titre de Les Mésaventures de Monsieur Balourd par les Éditions de l'Élan.

Lien externe 
 Site des Éditions de l'Élan

Éditions de l'Élan
Personnage de bande dessinée franco-belge
Maurice Tillieux